Il doppio del torneo di tennis Cairo Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ismail El Shafei e Tom Okker che hanno battuto in finale Christophe Freyss e Bernard Fritz 6–3, 3–6, 6–3.

Teste di serie 

 Ismail El Shafei /  Tom Okker (campioni)
 Patrice Dominguez /  Željko Franulović (primo turno)

 Jiří Hřebec /  Pavel Hutka (quarti di finale)
 Corrado Barazzutti /  Paolo Bertolucci (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cairo Open 1980